Ali Molina ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ali Molina (Arizona), Ortschaft im US-Bundesstaat Arizona
 Ali Molina Wash, Fluss im US-Bundesstaat Arizona